Новая демократия:
 Новая демократия — идеологическая концепция в маоизме.
 «Новая демократия» — политическая партия в Греции.
 «» — политическая партия в Сербии
 «Новая демократия» — политическая партия на Украине.